Hrvaška nastopa na Pesmi Evrovizije od leta 1993, enako kot Slovenija. Poleg Malte, Švedske in štirih velikih (Francija, Velika Britanija, Španija in Nemčija) je Hrvaška država, ki je od leta 1993 in doslej nastopila na izboru vsako leto. 

Najboljša hrvaška uvrstitev je dvakratno četrto mesto iz leta 1996 in 1999. Leta 2007 se je uvrstila na 16. mesto v polfinalu, kar je najslabši hrvaški rezultat doslej. 

Hrvaška izbira svojega predstavnika na Dori, televizijskem šovu, ki ga priredi Hrvatska televizija.

Hrvaški predstavniki 

1.  V finale je napredovala kot najvišje uvrščena država po glasovanju strokovne žirije, ki ni bila med prvo deveterico telefonskega glasovanja.

Avtorske ekipe

Hrvaški predstavniki Jugoslavije 
Številni predstavniki bivše Jugoslavije so bili po narodnosti Hrvati, in sicer 12 od skupno 26-ih jugoslovanskih izvajalcev.. Med drugimi je bila hrvaška tudi skupina Riva, ki je leta 1989 s pesmijo Rock me baby prinesla Jugoslaviji prvo in edino evrovizijsko zmago. Prihodnje leto je Pesem Evrovizije gostil Zagreb.

Znana hrvaška pevka Tereza Kesovija je leta 1966 na Evroviziji zastopala Monako. 

Hrvaška glasba
Države udeleženke Pesmi Evrovizije